Мали́ка () — женское имя арабского происхождения, означающее «царица». Распространено у мусульман разных народов, «хорошая», «добрая».

Персонали 
 Малика — российская эстрадная певица и актриса.
 Малика-и-Джахан — жена султана Ала ад-Дина Хильджи.
 United Malika — большое рефрижераторное судно, севшее на мель на мысе Рас-Нуадибу.

Примечания 

Арабские имена
Женские имена